Il singolare femminile del torneo di tennis Schenectady Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Judith Wiesner che ha battuto in finale Larisa Neiland 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (semifinali)
 Sabine Hack (primo turno)
 Julie Halard (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Meredith McGrath (primo turno)
 Wang Shi-ting (quarti di finale)
 Leila Meskhi (primo turno)
 Judith Wiesner (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1994